Australian Open 2007 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 15–28 stycznia na twardych kortach Melbourne Park.

Tytułów w grze pojedynczej bronili Szwajcar Roger Federer i Francuzka Amélie Mauresmo. Federer wywalczył kolejne, dziesiąte wielkoszlemowe zwycięstwo. Mauresmo niespodziewanie przegrała z Czeszką Lucie Šafářovą, a nową mistrzynią australijskich kortów została Amerykanka Serena Williams.

Podczas zawodów na kortach Melbourne Park po raz pierwszy zagościł system challenge, pozwalający na komputerowe sprawdzenie śladu po piłce. Został zamontowany na jednym obiekcie, na głównym korcie Rod Laver Arena. Zgodnie z zasadami, zawodnik otrzymywał dwie szanse sprawdzenia śladu podczas jednego seta i dodatkową możliwość w tie-breaku. Problemy z systemem pojawiły się między innymi w trakcie jednego z meczów Amélie Mauresmo. Francuzka poprosiła o sprawdzenie piłki, która jej zdaniem wylądowała poza liniami kortu. Obraz komputerowy pokazał piłkę na aucie, ale wyświetlił komunikat „in”, co oznacza, że piłka była w korcie. System przydał się także Rosjaninowi Maratowi Safinowi, który podczas jednego meczu kilkanaście razy udowodnił sędziom, że nie posiadają jastrzębiego oka, co potem skomentował podczas konferencji prasowej.

Podczas pierwszych dni turnieju niespodziewanie doszło do walk pomiędzy kibicami serbskimi, greckimi i chorwackimi. W zamieszki interweniowała policja stanu Wiktoria.

W czasie turnieju wielokrotnie występowały problemy z pogodą. Przez pierwsze dni kilku zawodników skreczowało z powodu udarów słonecznych. Melbourne nawiedzały także opady deszczu. Pomimo anomalii pogodowych organizatorzy nie zawsze podejmowali decyzję o zasłonięciu dachu na głównych kortach, co budziło wiele niezadowolenia u zawodników, którzy albo ślizgali się na niewysuszonych liniach, albo nie wytrzymywali upałów.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Rezygnacje 
  Justine Henin-Hardenne nie wystąpiła w turnieju z przyczyn osobistych.

Obrońcy tytułów

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open 2007